Das Herrendoppel der Australasian Championships 1912 war ein Tenniswettbewerb in Hastings (Neuseeland).

Titelverteidiger waren Rodney Heath und Randolph Lycett. Das Finale gewannen Charles Dixon und James Parke gegen Alfred Beamish und Gordon Lowe. James Parke gewann zudem der Einzelwettbewerb.

Es war das erste Mal in der achtjährigen Australasian-Championship-Geschichte, dass kein australischer Spieler im Siegerteam war, und auch das erste Mal, das keiner das Finale erreichte.

Hauptrunde

Weblinks 
 Offizieller Draw

Herrendoppel
1912